A Noferkaré (nfr-k3-rˁ, „Ré lelke tökéletes”) ókori egyiptomi név volt, mely főleg uralkodói névként fordult elő. Híres viselői:

Uralkodók
 I. Noferkaré, a II. dinasztia uralkodója;
 Noferkaré vagy Nebkaré, a II., III. vagy VII. dinasztia uralkodója; neve egy Zavijet el-Arjan-i piramisból ismert; 
 II. Pepi (uralkodói nevén Noferkaré), a VI. dinasztia uralkodója;
 II. Noferkaré, a VIII. dinasztia uralkodója; 
 Noferkaré Nebi (III. Noferkaré), a VIII. dinasztia uralkodója; 
 Noferkaré Hendu (IV. Noferkaré), a VIII. dinasztia uralkodója; 
 Noferkaré Tereru (V. Noferkaré), a VIII. dinasztia uralkodója; 
 Noferkaré Pepiszeneb (VI. Noferkaré), a VIII. dinasztia uralkodója; 
 VII. Noferkaré, a X. dinasztia uralkodója;
 VIII. Noferkaré, a X. dinasztia uralkodója;
 II. Nebirierau (uralkodói nevén Noferkaré), a XVI. dinasztia uralkodója;
 IX. Ramszesz (uralkodói nevén Noferkaré Szetepenré), a XX. dinasztia uralkodója;
 Amenemniszu (uralkodói nevén Noferkaré Hekauaszet), a XXI. dinasztia uralkodója;
 Peftjauibaszt (uralkodói nevén Noferkaré), Hérakleopolisz Magna uralkodója a XV. dinasztia idején;
 Sabaka (uralkodói nevén Noferkaré), a XXV. dinasztia uralkodója;
 Noferkaré, Tanisz uralkodója a XXVI. dinasztia idején.

Nemesek
 Noferkaré Iymeru, vezír a XIII. dinasztia idején.

Ókori egyiptomi nevek